Бротон има више значења:
 Бротон (Илиноис)
 Бротон (Охајо)